Бронський Андрій Васильович (1910—1942) — український письменник.
 Бронський В'ячеслав Михайлович (1876—1919) — український військовий діяч.
Прізвища